La Chevauchée du vent est un roman français de Frédérick Tristan paru en 1991.

L'histoire reprend des anecdotes chinoises en les assemblant sous forme d'un récit d'aventures initiatique.

L'auteur est un spécialiste des loges chinoises telles que la Tien Ti Houei (cf. son essai Houng, les sociétés secrètes chinoises).

Roman français paru en 1991
Roman se déroulant en Chine